Кни́ппер — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Книппер, Андрей Львович (1931—2010) — российский геолог, академик.
 Книппер, Анна Ивановна (1850—1919) — певица и музыкальный педагог.
 Книппер, Лев Константинович (1898—1974) — советский композитор.
 Книппер, Томас — шведский купец, был послан в 1689 году шведским правительством в Россию, чтобы занять должность шведского резидента в Москве, и пробыл на этом посту более 10 лет, до 1700 года.
 Книппер, Ольга Константиновна (в замужестве Чехова; 1897—1980) — русская и немецкая актриса.
 (Книппер) Нардов, Владимир Леонардович (1876—1942; настоящая фамилия Книппер) — оперный певец.
 Книпер-Тимирёва, Анна Васильевна (1893—1975) — русская поэтесса и художница.

Составные фамилии 
 Книппер-Чехова, Ольга Леонардовна (1868—1959) — русская актриса, народная артистка СССР.
 Книппер-Доллинг, Ольга Константиновна фон (1897—1980) — немецкая актриса русского происхождения.